Третья лига — название футбольных дивизионов в некоторых странах:
 Третья лига Белоруссии по футболу
 Третья лига Германии по футболу
 Третья лига Латвии по футболу
 Третья лига Португалии по футболу
 Третья лига ПФЛ
 Третья лига Румынии по футболу
 Третья лига Словакии по футболу
 Третья лига Словении по футболу
 Третья лига Украины по футболу
 Третья лига Хорватии по футболу

См. также 
 Лига 3
 Третий дивизион